Conchagua (gemeente), een gemeente in El Salvador
 Conchagua (vulkaan), een vulkaan in El Salvador